Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2015 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jean-Julien Rojer in Horia Tecău sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Bob Bryan   Mike Bryan
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=69
| RD1-score1-4=65
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Rohan Bopanna   Florin Mergea 
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=711
| RD1-score2-4=77
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Jean-Julien Rojer   Horia Tecău 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=77
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4=   Nenad Zimonjić 
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=62
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Alexander Peya   Bruno Soares 
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=63
| RD1-score5-3=3
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=13
| RD1-team6= Jamie Murray   John Peers 
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=77
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Jonathan Erlich   Philipp Petzschner
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-score7-4=6
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ivan Dodig  Marcelo Melo 
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=2
| RD1-score8-4=4
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Rohan Bopanna   Florin Mergea 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=6
| RD2-score1-5=11
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Jean-Julien Rojer   Horia Tecău
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=4
| RD2-score2-5=13

| RD2-seed3=13
| RD2-team3= Jamie Murray   John Peers 
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=Q
| RD2-team4= Jonathan Erlich   Philipp Petzschner
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=4
| RD2-score4-4=2
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Jean-Julien Rojer   Horia Tecău
| RD3-score1-1=77
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=13
| RD3-team2= Jamie Murray   John Peers
| RD3-score2-1=65
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=
| RD3-score2-5=
}}

Zgornji del
1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5-Byes
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= B Bryan   M Bryan
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02=   A Satschko 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Johnson   S Querrey 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Bedene   D Džumhur 
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Giraldo   J Sousa 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Pavić   M Venus 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= P Andújar   O Marach 
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=77
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= R Klaasen   R Ram 
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=65
| RD1-score08-5=8

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= R Bopanna   F Mergea 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Smyczek   J Veselý 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=61
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= R Štepánek   M Južni 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=77
| RD1-score11-5=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= T Bellucci   G Durán 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=65
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Mannarino   L Pouille 
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ł Kubot   M Mirnyi 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Kowalczyk   I Zelenay 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=66
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=13
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= M Granollers   M López 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=78
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=15

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= B Bryan   M Bryan
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=77
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= S Johnson   S Querrey 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Pavić   M Venus 
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=65
| RD2-score03-5=11
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= R Klaasen   R Ram 
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=77
| RD2-score04-5=9

| RD2-seed05=9
| RD2-team05=   F Mergea 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= T Bellucci   G Durán 
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=64
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ł Kubot   M Mirnyi 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Granollers   M López 
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= B Bryan   M Bryan
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Pavić   M Venus 
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03=   F Mergea
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=77
| RD3-score03-4=710
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ł Kubot   M Mirnyi 
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=65
| RD3-score04-4=68
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= B Bryan   M Bryan 
| RD4-score01-1='''7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=69
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=9
| RD4-team02=

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2015